L'Euroligue de basket-ball 2018-2019 (ou Turkish Airlines Euroleague pour des raisons de sponsoring) est la  de l'Euroligue masculine et la  de la plus prestigieuse coupe des clubs européens. La compétition rassemble les 16 meilleurs clubs de basket-ball de la zone FIBA Europe.

Pour la troisième fois dans l'histoire de la compétition, les  engagées s'affrontent toutes à l'occasion d'une phase régulière. Les huit meilleures disputent des playoffs sous forme de 1/4 de finale au meilleur des  suivi d'un Final Four.

Saison régulière

Équipes participantes 
 disputent la saison régulière en matchs aller et retour, soit  au total.

Les  qualifiées sont :
 Bayern Munich ;
 Real Madrid ;
 FC Barcelone Lassa ;
 Baskonia Vitoria-Gasteiz ;
 Herbalife Gran Canaria ;
 Olympiakós Le Pirée ;
 Panathinaïkos OPAP Athènes ;
 Maccabi Fox Tel-Aviv ;
 AX Armani Olimpia Milan ;
 Žalgiris Kaunas ;
 Budućnost VOLI Podgorica ;
 CSKA Moscou ;
 Khimki Moscou ;
 Fenerbahçe Ülker Istanbul ;
 Anadolu Efes Istanbul ;
 Darüşşafaka Tekfen Istanbul.

Classement 

|

|}

Évolution du classement

Matches de la saison régulière 

Légende :  leader du classement,  qualifié pour les playoffs.

Phase éliminatoire 
Les quarts-de-finale se jouent en 3 manches gagnantes. Les deux premières rencontres (et éventuellement la cinquième) ont lieu sur le terrain de l'équipe la mieux classée lors de la saison régulière. Les quatre équipes qualifiées disputent le Final Four, organisé en mai 2019 au Fernando Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz.

Récompenses

Récompenses de la saison 
Meilleur joueur :  Jan Veselý ( Fenerbahçe Ülker Istanbul)
Meilleur marqueur (trophée Alphonso Ford) :  Mike James ( AX Armani Olimpia Milan)
Meilleur jeune joueur (joueur de moins de ) :  Goga Bitadze ( KK Budućnost Podgorica)
Meilleur défenseur :  Walter Tavares ( Real Madrid)

 Premier et deuxième cinq majeurs :

Trophées mensuels

Trophées hebdomadaires

MVP par journée

MVP par match des playoffs

Leaders statistiques de la saison régulière

Notes et références

Articles connexes 
 EuroCoupe de basket-ball 2018-2019
 Ligue des champions de basket-ball 2018-2019
 Coupe d'Europe FIBA 2018-2019
 Euroligue féminine 2018-2019

Lien externe 
  Site officiel de l’Euroligue

2018-2019
basket-ball M1
Saison 2018-2019 de basket-ball